Kiyomizu-dera est le nom de plusieurs temples situés au Japon :
 Kiyomizu-dera à Kyoto, dans la préfecture de Kyoto
 Kiyomizu-dera à Isumi, dans la préfecture de Chiba
 Kiyomizu-dera à Miyama, dans la préfecture de Fukuoka
  à Yasugi, dans la préfecture de Shimane